Хиона () — имя трёх персонажей древнегреческой мифологии:
 Хиона — дочь Борея и Орифии, мать Евмолпа.
 Хиона — царевна, дочь Дедалиона, мать Автолика (отец — Гермес) и Филаммона (отец — Аполлон).
  — дочь Каллирои и речного бога Нила.
 (6261) Хиона — типичный астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса. 

Имена греческого происхождения